Lotus-Renault puede referirse a:

 Team Lotus, equipo de Fórmula 1 que compitió entre 1958 y 1994;

Team Lotus (2010-11), equipo de Fórmula 1 que compitió en 2010 y 2011;
Lotus F1 Team,  equipo de Fórmula 1 que compitió entre 2012 y 2015.